Linia kolejowa nr 610 – usunięta z ewidencji PKP PLK, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, łącząca stację techniczną Dębica Towarowa i dawny posterunek odgałęźny Dębica Wschodnia.

Linia pierwotnie umożliwiała przejazdy pociągów z kierunku Mielca w stronę Rzeszowa bez konieczności zmiany czoła pociągu na stacji Dębica. Obecnie linia jest wykorzystywana jako dojazd do bocznic Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej oraz Zakładów Produkcyjno-Naprawczych Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR”.

Przypisy 

610